Imst (stad), een stad in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Imst (district), een district in de Oostenrijkse deelstaat Tirol